Existeixen dues guerres conegudes amb el nom de Guerra Sinojaponesa entre la Xina i l'Imperi Japonès:
 Primera Guerra Sinojaponesa (1894–1895), coneguda en xinès com a Guerra Jiawu pel control de la península de Corea.
 Segona Guerra Sinojaponesa (1937–1945), coneguda en xinès com a Guerra de Resistència anti-japonesa del Poble de la Xina o Guerra de Resistència, que formà part de les accions bèliques de la Segona Guerra Mundial.